FDNB steht für:
 1-Fluor-2,4-dinitrobenzol, Fluoraromat, der für die Proteinsequenzierung verwendet wird
 Force de défense nationale du Burundi, burundisches Militär

Abkürzung